Операція «Цигойнербарон» ( — циганський барон) — операція німецьких військ проти брянських партизанів у травні 1942 року.

Джерела 
 Великая Отечественная. Цифры и факты. 
 Операция «Цыганский барон» 
 "Восточные батальоны" вермахта 

Військові операції за алфавітом
Конфлікти в 1942
Історія Брянської області